Сапожная лапа — устройство для изготовления и ремонта обуви в небольших мастерских, а также в домашних условиях с использованием ручного труда и минимального количества вспомогательных средств.

В большинстве случаев представляет из себя металлическую конструкцию, имитирующую форму ноги человека.

Стационарная или портативная лапа позволяет мастеру осуществить все основные виды ремонта обуви в максимально удобном положении ремонтируемого предмета — подошвой вверх.

Различают лапы:

1. Лапа разборная — с одной и более съемной формой-насадкой

2. Лапа неразборная (цельная) — с неизменяемой геометрией.

Высота лапы сапожной варьируется от 30 до 120 см.

В настоящее время оснащается двумя и более насадками (колодками), а также нередко и лотком для обувного материала.

Основной материал для изготовления лапы сапожной — чугун.

Часто лапа сапожная представляла из себя деревянную рукоятку с насадкой из стали.

Весьма редкой является сапожная лапа регулируемая по высоте, а также с возможностью поворота относительно горизонтальной оси и фиксации в одном из рабочих положений.

Современные лапы сапожные иногда покрываются хромом и иными влаго-износостойкими сплавами.

До середины XX в. сапожные лапы практически полностью повторяли форму человеческой стопы.

Во второй половине XX века лапа сапожная совершенно исчезла в России из домашнего инвентаря, более того — лапа сапожная классической  формы (фото 1, 2, 3) полностью потеряла значение инструмента для профессионалов и превратилась в предмет коллекционирования.

Многие мастера называют в качестве основного недостатка данной модели излишнюю длину носка, который им нередко приходилось стачивать. Ширина данной лапы также не подходила для обуви маленького размера и корректировалась в процессе работы.

Важным критерием при выборе лапы сапожной профессионалы называют вес и ширину (а следовательно и устойчивость) основания лапы. Часто основание фабричной (купленной в магазине) лапы дорабатывалось мастером в процессе эксплуатации.

Особенностями современных сапожных лап являются — универсальность колодки (подходит под любой размер обуви), увеличенная высота и более широкое основание конструкции.

См. также 
 Обувная колодка

Сапожные инструменты